Порфи́рий Дани́лович Дему́цкий (; , село Янишевка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя, ныне Ивановка, Ставищенский район, Киевская область, Украина — 5 июня 1927, Киев, Украинская ССР, ныне Украина) — украинский фольклорист, хоровой дирижёр, композитор и педагог. Отец Даниила Демуцкого.

Биография 
Родился в семье сельского священника. Учился в 1876—1882 годах в Киевской духовной семинарии. В 1889 году окончил медицинский факультет Киевского университета. Уже в годы учёбы участвовал в хоре Николая Лысенко, с которым сохранил тесные творческие связи.. По окончании университета, работал врачом в селе Охматове, где создал самодеятельный хор из местных крестьян, с которым выступал во многих городах Украины. Обрабатывал и собирал, в том числе и многоголосые украинские народные песени (около 700). В 1918 году переехал вместе с семьёй в Киев, где в 1921 году становится членом этнографической комиссии АН Украинской ССР и одновременно профессором Музыкально-драматического института им. Н. В. Лысенко (своего наставника); здесь он вёл курс народного музыкального творчества. В последние годы жизни принимал активное участие в работе капеллы «Думка», а также хоровой студии имени Кирилла Стеценко. Как композитор известен сочинением песен для хорового исполнения, в частности «Дума про Федора Безрідного», «Заповіт» (на стихи Тараса Шевченко) и других. Был активным популяризатором украинской народной песни.

Похоронен на Байковом кладбище (участок № 2; надгробие — мрамор; скульптор Ц. Г. Майер).

Память 
 Имя П. Д. Демуцкого присвоено Уманскому музыкальному училищу.
 С 1995 года в Киеве проводится ежегодный Всеукраинский фестиваль-конкурс коллективов народного хорового пения имени Порфирия Демуцкого.

Литературные сочинения 
 Народнi українськi пicнi в Київщинi, ч. I-II. — Київ, 1905-1907.
 Перший десяток народних українських пісень з репертуару Охматівського народного хору. — Київ, 1906.
 Второй десяток українських пісень з репертуару Охматівського народного хору. — Київ, 1906.
 Народнi піснi. — Київ, 1928.
 Українськi народнi пicнi-примітиви, вып. I-II. — Київ, ?
 Українськi народнi пicнi. — Київ, 1951.
 Українськi народнi пicнi. Багатоголосся. — Київ, 1954, 1961.
 «Ліра і її мотив» (1954). Переиздание:

Награды 
 1926 — Заслуженный артист Украинской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 168 — ISBN 5-85270-033-9
 Козицький П. 50 років музично-етнографічноï працi // Музика. — К., 1924. № 7-9.
 Квітка К. В. П. Демуцький // Етногр. вісник. — К., 1928. Кн. 6. С. XXXV-LХV.
 Ященко Л. И. П. Д. Демуцький. — К., 1957.
 он же. Украïнське народне багатоголосся. — К., 1962.
 Зеленко Г. З iсторiï Охматівського хору П. Демуцького // Нар. творчість i етнографія. — К., 1973. № 4.
 Вакульчук О. А. Музично-фольклористична спадщина П. Демуцького // Рукописна та книжкова спадщина Украïни. — К., 2000. Вип. 6. С. 28-35.
 Богданова О. В. Збірник П. Демуцького «Ліра та ïï мотиви» у контекстi лірницькоï традицiï // Украïнське музикознавство. — К., 2001. Вип. 30. С. 116-129.

Примечания

Ссылки 
 Демуцкий Порфирий Данилович  в Универсальном словаре-энциклопедии
 Порфирий Демуцкий на сайте Энциклопедии композиторов Первой украинской радиостанции классической музыки
 Сайт «Украинские песни» 
 Сайт Черкасской областной научной библиотеки им. Т. Шевченко 
 Історіографія заснування Охматівського сільського хору Порфирія Демуцького 

Выпускники Киевского университета
Фольклористы Украины
Оперные композиторы Украины
Хоровые дирижёры Украины
Заслуженные артисты Украинской ССР
Похороненные на Байковом кладбище